Koelmiddel in vloeibare vorm, dus een vloeistof die dient voor het afvoeren van warmte.
 Koelvloeistof (auto) bespreekt de specifieke toepassing in automotoren

Zie ook 
 Koudemiddel, een stof die in een koelinstallatie wordt gebruikt om lage temperaturen te creëren en die daarbij van de vloeibare in de gasvormige fase overgaat en omgekeerd.